«Custodio», «El custodio» o «El Custodio» puede referirse a:
 Custodio, personaje de la trilogía Memorias de Idhún.
 El custodio, película argentino-uruguaya de 2005.